Rožni Vrh (Celje), een plaats in de Sloveense gemeente Celje
 Rožni Vrh (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje